Фовел — мужское имя.
 Фовел — вариант написания имени Тувалкаин.
 Фовел — вариант написания имени Фувал.

См. также 
 Фовель